Лахедж (Лахидж, Лахдж) ():

 Лахедж — мухафаза в юго-западной части Йемена.
 Лахедж — город на юго-западе Йемена, административный центр мухафазы Лахедж.
 Лахедж — султанат на юго-западе Йемена в 1728—1967 гг.